Le terme Route 164 peut désigner plusieurs routes :

 Route régionale 164 en Finlande
 Route nationale 164, en France
  dans certains départements, en France